Али́са Влади́мировна Банк (17 (30) сентября 1906, Санкт-Петербург — 22 августа 1984, Ленинград) — советский -византинист, , доктор исторических наук (1974), сотрудник Государственного Эрмитажа.

Биография 
Родилась в Санкт-Петербурге в семье библиотековеда В. Э. Банка, младшая сестра библиотековеда Б. В. Банка. В 1928 году поступила в Ленинградский государственный университет, на факультет языкознания и материальной культуры. Училась у В. Н. Бенешевича, О. А. Добиаш-Рождественской, А. П. Смирнова. Во время учёбы в аспирантуре посещала семинар И. М. Гревса, упоминавшего её в письме к Н. П. Анциферову: «В университете работаю с четырьмя аспирантами в форме специального семинария над африканскими аграрными надписями римского времени. В числе их находится Алиса Банк…. Работаю с ними с большим удовольствием». В 1931 году устроилась на работу в Государственный Эрмитаж, в котором проработала более 50 лет. С 1940 года возглавляла отделение Византии и Ближнего Востока, руководила аспирантурой при Эрмитаже, входила в состав Ученого и Редакционно-издательского советов, являлась организатором постоянной экспозиции и ряда выставок в Эрмитаже, посвященных искусству и культуре Византии. В 1932 году — 1-я постоянная экспозиция, в 1956 году — «Культура и искусство Византии и стран Ближнего Востока» в Эрмитаже, в 1975 году — экспозиции в Ленинграде и Москве.

Во время войны и блокады Ленинграда часть эрмитажных коллекций и ряд сотрудников в 1943—1944 годах были эвакуированы в Свердловск. А. В. Банк была Главным хранителем эвакуированных восточных коллекций Эрмитажа. Во время войны  она читалаа в Свердловском государственном университете курс по истории византийского искусства. 

После войны научные связи сохранились и побывавшие в эвакуации время от времени читали лекции в местном университете.

В 1947 году была защищена кандидатская диссертация на тему «Очерки по истории культурных взаимоотношений Византии и Переднего Востока по данным вещественных источников (X—XIV вв.)». С 1948 года преподавала историю византийского искусства и курс «Археология Византии» в ЛГУ.

Ещё в студенческие годы участвовала в археологических экспедициях в Херсонес, Эски-Кермен, Судак, Анберд (Амберд). Посещала раскопки в Новгороде, Пскове, Киеве, Ладоге, Крыму, Закавказье. Постоянно следила за новыми открытиями в мировой археологии.

В 1974 году защитила докторскую диссертацию «Прикладное искусство Византии (IX—XII вв.): Очерки». Читала лекции по византийскому искусству в Равенне, Вене, Белграде, Софии, Берлине.

Научная деятельность 
А. В. Банк являлась одним из крупнейших советских специалистов в сфере византийской культуры IV—XV веков. Изучала связи провинциального и столичного искусства, взаимоотношений искусства Переднего Востока и Византии. Разработала классификацию и методику изучения памятников византийского прикладного искусства по таким видам, как резная кость, стеатиты, глиптика, художественный металл. Методика включает в себя искусствоведческий анализ, археологические данные и свидетельства письменных источников. Работала над изданием каталогов памятников искусства Византии, которые находятся в собраниях Эрмитажа.

Важным направлением исследований являлось изучение места Константинополя в восточной культуре и влияние константинопольской традиции на местные художественные центры, в том числе на Новгород XII века.

Основные работы 
 Византия и Восток по некоторым данным прикладного искусства XI—XII веков. М., 1960.
 Искусство Византии в собрании Государственного Эрмитажа. Л., 1960.
 Византийское искусство в собраниях Советского Союза. [Альбом репродукций]. Л.;М., 1966.
 К проблеме «Константинополь и национальные школы» в малых формах искусства (связи с Грузией) // II Международный симпозиум по грузинскому искусству. Тбилиси, 1977.
 Некоторые памятники византийской скульптуры и их связи с искусством Закавказья: [Доклад] // Второй Международный симпозиум по армянскому искусству. Ереван, 1978.
 Прикладное искусство Византии IX—XII вв.: Очерки. М., 1978.
 Взаимоотношения больших и малых форм скульптуры в Византии и Грузии // IV Международный симпозиум по грузинскому искусству. Тбилиси, 1983.
 Certains monuments de la sculpture byzantine et leurs liens avec l’art de Transcaucasie. Yerevan, 1978.

Награды 
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Орден Трудового Красного Знамени

Примечания

Литература 
 Памяти Алисы Владимировны Банк // Советская археология. 1985. Вып. 1. С. 316;
 Залесская В. Н., Савина С. Г., Шандровская В. С. Алиса Владимировна Банк (1906—1984) // Византийский временник. Т. 46. 1986. С. 286—287;
 Список научных трудов А. В. Банк // Византийский временник. Т. 46. 1986. С. 288—290;
 Византия и Ближний Восток: Сб. науч. тр. [памяти А. В. Банк] / ред. В. С. Шандровская. СПб., 1994;
 Залесская В. Н. Банк Алиса Владимировна // Православная энциклопедия. Т. 4. С. 303—304;
 Что написано пером… // Наше наследие. 2007. № 82;
 Гордиенко Э. А. Банк Алиса Владимировна // Великий Новгород. Энциклопедический словарь. История и культура IX—XVII вв. СПб.: Нестор-История, 2007. С. 89;
 Попова О. С. Алиса Владимировна Банк: к 100-летию // Византийский временник. Т. 68. 2009. С. 278—280.
 Труды Государственного Эрмитажа. Византия в контексте мировой культуры. Материалы конференции, посвящённой памяти Алисы Владимировны Банк (1906—1984).Т. LXXХIХ. СПб., 2017.

Ссылки 
 Публикации в «Византийском временнике»
 Банк Алиса Владимировна - главный хранитель эвакуированных восточных коллекций Эрмитажа - вспоминает об эвакуации коллекции Эрмитажа в г. Свердловск (запись из архива корреспондента Дмитрия Шеварова)
 Рымаренко З. Уральские дни Эрмитажа

Медиевисты СССР
Византинисты
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Персоналии:Государственный Эрмитаж
Женщины-историки
Преподаватели Уральского государственного университета